Mannheim – città tedesca, situata nel land del Baden-Württemberg
 Karl Mannheim – sociologo tedesco
 243536 Mannheim – asteroide della fascia principale
 Razzo di Mannheim – veloce sequenza ascendente di note musicali
 Scuola di Mannheim – scuola sinfonica tedesca

Pagine correlate
Manheim